Кинта Емита има више значења:

 Кинта Емита (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинта Емита (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику